Negru Vodă (sau Nord) este un cartier mare situat în nordul Piteștiului, cartier care cuprinde blocuri de locuințe. Înainte de extinderea din 1970, era cartierul de nord al orașului. Cartierul Nord se învecinează la nord cu Găvana și, la sud cu Centrul orașului. 

Cartiere din Pitești